Il grande nemico (Special Agent) – film del 1935 diretto da William Keighley 
Il grande nemico (Let Freedom Ring) – film del 1939 diretto da Jack Conway